Ярмо — деталь упряжі волів, що замінює хомут
 Ярмо (югер) — міра площі у стародавніх римлян, а потім і у слов'ян
 Ярмо — частина магнітної системи електромашини (електродвигуна, електрогенератора, трансформатора), яка з'єднує між собою її полюси.
 Ярмо — застаріла назва ключиці.
 «Ярмо» або «ярмо народів» — Арка дружби народів у Києві.

Ім'я 

Ярмо — фінське чоловіче ім'я. Відомі носії:
 Ярмо Пентті Калеві Мюллюс (;  1965) — фінський хокеїст, воротар.
 Ярмо Яларво (;  1952) — фінський хокейний арбітр, головний арбітр.